A Szpartak Moszkva (oroszul: Футбольный клуб Спартак Москва, magyar átírásban: Futbolnij Klub Szpartak Moszkva) moszkvai labdarúgócsapat 12 alkalommal nyerte meg a szovjet, 10 alkalommal az orosz labdarúgó-bajnokságot, 12 alkalommal hódította el a szovjet-, míg 3 alkalommal az orosz kupát, továbbá mindhárom európai kupában szerepelt.

A labdarúgócsapat a Szpartak Moszkva sportszervezetének szakosztálya, melynek a világhírű jégkorong-egyesület is tagja.

Története

Sikerei 
 Szovjet bajnok: 12 alkalommal (1936 ősze, 1938, 1939, 1952, 1953, 1956, 1958, 1962, 1969, 1979, 1987, 1989)
 Orosz bajnok: 10 alkalommal (1992, 1993, 1994, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2016–17)
 Szovjetkupa-győztes: 10 alkalommal (1938, 1939, 1946, 1947, 1950, 1958, 1963, 1965, 1971, 1992)
 Oroszkupa-győztes: 3 alkalommal (1994, 1998, 2003)
 FÁK-kupa-győztes: 6 alkalommal (1993, 1994, 1995, 1999, 2000, 2001)
 Kupagyőztesek Európa Kupája elődöntős: 1 alkalommal (1993)
 UEFA-kupa elődöntős: 1 alkalommal (1998)

Eredményei a ligában

Szovjetunió 
{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-bgcolor="#efefef"
! Szezon
! Osztály
! Helyezés
! M
! GY
! D
! V
! LG
! KG
! P
!Kupa
!colspan=2|Európa
!Házi gólkirály
!Vezetőedző
|-
||1936 (tavasz)||rowspan="40"|1.||bgcolor="cc9966"|3||6||3||1||2||12||7||13||-||colspan="2"|-||align="left"|  Glazkov – 4||align="left"| Kozlov
|-
||1936 (ősz)||bgcolor="gold"|1||7||4||2||1||19||10||17||ND||colspan="2"|-||align="left"| Glazkov – 7||align="left"| Kozlov
|-
||1937||bgcolor="silver"|2||16||8||5||3||24||16||37||NYD||colspan="2"|-||align="left"| Rumjancev – 8||align="left"| Kvasnyin
|-
||1938||bgcolor="gold"|1||25||18||3||4||74||19||39||bgcolor="gold"|GY||colspan="2"|-||align="left"|  Szokolov – 18||align="left"| Kvasnyin   Popov
|-
||1939||bgcolor="gold"|1||26||14||9||3||58||23||37||bgcolor="gold"|GY||colspan="2"|-||align="left"|  Szemjonov – 18||align="left"|  Popov
|-
||1940||bgcolor="cc9966"|3||24||13||5||6||54||35||31||-||colspan="2"|-||align="left"| Szemjonov – 13   Kornyilov – 13||align="left"| Gorohov
|-
||1941-1944||colspan="8"|elmaradt a bajnokság||ED||colspan="2"|-||align="center"|-||align="left"| Kvasnyin
|-
||1945||10||22||6||3||13||22||44||15||NYD||colspan="2"|-||align="left"|  Tyimakov – 7||align="left"| Iszakov   Vollrat
|-
||1946||6||22||8||5||9||38||40||21||bgcolor="gold"|GY||colspan="2"|-||align="left"|  Szalnyikov – 9||align="left"|  Vollrat
|-
||1947||8||24||6||9||9||34||26||21||bgcolor="gold"|GY||colspan="2"|-||align="left"|  Gyementyjev – 9||align="left"|  Vollrat
|-
||1948||bgcolor="cc9966"|3||26||18||1||7||64||34||37||bgcolor="silver"|D||colspan="2"|-||align="left"| Konov – 15||align="left"|  Kvasnyin
|-
||1949||bgcolor="cc9966"|3||34||21||7||6||93||43||49||ED||colspan="2"|-||align="left"| Szimonjan – 26||align="left"| Dangulov
|-
||1950||5||36||17||10||9||77||40||44||bgcolor="gold"|GY||colspan="2"|-||align="left"| Szimonjan – 34||align="left"| Dangulov
|-
||1951||6||28||13||5||10||50||35||31||ND||colspan="2"|-||align="left"| Szimonjan – 10||align="left"| Dangulov  Gorohov  Glazkov
|-
||1952||bgcolor="gold"|1||13||9||2||2||26||12||20||bgcolor="silver"|D||colspan="2"|-||align="left"| Paramonov – 8||align="left"| Szokolov
|-
||1953||bgcolor="gold"|1||20||11||7||2||47||15||29||ND||colspan="2"|-||align="left"| Szimonjan – 14||align="left"| Szokolov
|-
||1954||bgcolor="silver"|2||24||14||3||7||49||26||31||NYD||colspan="2"|-||align="left"| Iljin – 11||align="left"| Szokolov
|-
||1955||bgcolor="silver"|2||22||15||3||4||55||27||33||ED||colspan="2"|-||align="left"| Parsin – 13||align="left"| Guljajev
|-
||1956||bgcolor="gold"|1||22||15||4||3||68||28||34||-||colspan="2"|-||align="left"| Szimonjan – 16||align="left"| Guljajev
|-
||1957||bgcolor="cc9966"|3||22||11||6||5||43||28||28||bgcolor="silver"|D||colspan="2"|-||align="left"| Szimonjan - 12||align="left"| Guljajev
|-
||1958||bgcolor="gold"|1||22||13||6||3||55||28||32||bgcolor="gold"|GY||colspan="2"|-||align="left"| Iljin – 19||align="left"| Guljajev
|-
||1959||6||22||8||8||6||32||28||24||-||colspan="2"|-||align="left"| Iszajev – 8||align="left"| Guljajev
|-
||1960||7||30||15||7||8||52||32||37||NYD||colspan="2"|-||align="left"| Iljin – 13||align="left"| Szimonjan
|-
||1961||bgcolor="cc9966"|3||30||16||8||6||57||34||40||NYD||colspan="2"|-||align="left"| Huszainov - 14||align="left"| Szimonjan
|-
||1962||bgcolor="gold"|1||32||21||5||6||61||25||47||NYD||colspan="2"|-||align="left"| Szevidov - 16||align="left"| Szimonjan
|-
||1963||bgcolor="silver"|2||38||22||8||8||65||33||52||bgcolor="gold"|GY||colspan="2"|-||align="left"| Szevidov - 15||align="left"| Szimonjan
|-
||1964||8||32||12||8||12||34||32||32||ED||colspan="2"|-||align="left"| Szevidov - 6||align="left"| Szimonjan
|-
||1965||8||32||10||12||10||28||26||32||bgcolor="gold"|GY||colspan="2"|-||align="left"| Huszainov - 5  Rejngold - 5||align="left"| Szimonjan
|-
||1966||4||36||15||12||9||45||41||42||ND||colspan="2"|-||align="left"| Oszjanyin - 15||align="left"| Guljajev
|-
||1967||7||36||13||14||9||38||30||40||R32||KEK||NYD||align="left"| Huszainov - 8||align="left"| Szalnyikov  Szimonjan
|-
||1968||bgcolor="silver"|2||38||21||10||7||64||43||52||R32||colspan="2"|-||align="left"| Huszainov - 14||align="left"| Szimonjan
|-
||1969||bgcolor="gold"|1||32||24||6||2||51||15||54||R32||colspan="2"|-||align="left"| Oszjanyin - 16||align="left"| Szimonjan
|-
||1970||bgcolor="cc9966"|3||32||12||14||6||43||25||38||ND||colspan="2"|-||align="left"| Huszainov - 12||align="left"| Szimonjan
|-
||1971||6||30||9||13||8||35||31||31||bgcolor="gold"|GY||BEK||R32||align="left"| Kiszeljov - 5  Szilagadze - 5  Piszkarjov - 5||align="left"| Szimonjan
|-
||1972||11||30||8||10||12||29||30||26||bgcolor="silver"|D||Uefa||R32||align="left"| Papajev - 4  Andrejev - 4  Piszkarjov - 4||align="left"| Szimonjan
|-
||1973||4||30||14||8||8||37||28||31||ND||KEK||ND||align="left"| Piszkarjov - 12||align="left"| Guljajev
|-
||1974||bgcolor="silver"|2||30||15||9||6||41||23||39||ND||colspan="2"|-||align="left"| Piszkarjov - 10||align="left"| Guljajev
|-
||1975||10||30||9||10||11||27||30||28||NYD||Uefa||R64||align="left"| Lovcsev - 8||align="left"| Guljajev
|-
||1976 (tavasz)||14||15||4||2||9||10||18||10||-||Uefa||NYD||align="left"| Pilipko - 2  Lovcsev - 2  Bulgakov - 2||align="left"| Krutyikov
|-
||1976 (ősz)||bgcolor="pink"|15||15||5||3||7||15||18||13||R32||colspan="2"|-||align="left"| Bulgakov - 6||align="left"| Krutyikov
|-
||1977||2.||bgcolor="lightgreen"|1||38||22||10||6||83||42||54||NYD||colspan="2"|-||align="left"| Jarcev - 17||align="left"| Beszkov
|-
||1978||rowspan="14"|1.||5||30||14||5||11||42||33||33||NYD||colspan="2"|-||align="left"| Jarcev - 19||align="left"| Beszkov
|-
||1979||bgcolor="gold"|1||34||21||10||3||66||25||50||Qual.||colspan="2"|-||align="left"| Jarcev - 14||align="left"| Beszkov
|-
||1980||bgcolor="silver"|2||34||18||9||7||49||26||45||ED||colspan="2"|-||align="left"| Rogyionov - 7||align="left"| Beszkov
|-
||1981||bgcolor="silver"|2||34||19||8||7||70||40||46||bgcolor="silver"|D||BEK||ND||align="left"| Gavrilov - 21||align="left"| Beszkov
|-
||1982||bgcolor="cc9966"|3||34||16||9||9||59||35||41||Qual.||Uefa||R32||align="left"| Savlo - 11||align="left"| Beszkov
|-
||1983||bgcolor="silver"|2||34||18||9||7||60||25||45||NYD||Uefa||NYD||align="left"| Gavrilov - 18||align="left"| Beszkov
|-
||1984||bgcolor="silver"|2||34||18||9||7||53||29||45||ND||Uefa||ND||align="left"| Rogyionov - 13||align="left"| Beszkov
|-
||1985||bgcolor="silver"|2||34||18||10||6||72||28||46||NYD||Uefa||NYD||align="left"| Rogyionov - 14||align="left"| Beszkov
|-
||1986||bgcolor="cc9966"|3||30||14||9||7||52||21||37||ED||Uefa||NYD||align="left"| Rogyionov - 17||align="left"| Beszkov
|-
||1987||bgcolor="gold"|1||30||16||11||3||49||26||42||NYD||Uefa||NYD||align="left"| Rogyionov - 12  Cserenkov - 12||align="left"| Beszkov
|-
||1988||4||30||14||11||5||40||26||39||ND||Uefa||R32||align="left"| Rogyionov - 12||align="left"| Beszkov
|-
||1989||bgcolor="gold"|1||30||17||10||3||49||19||44||ND||BEK||NYD||align="left"| Rogyionov - 16||align="left"| Romancev
|-
||1990||5||24||12||5||7||39||26||29||NYD||Uefa||R32||align="left"| Smarov - 12||align="left"| Romancev
|-
||1991||bgcolor="silver"|2||30||17||7||6||57||30||41||ND||BEK||ED||align="left"| Mosztovoj - 13  Radcsenko - 13||align="left"| Romancev
|-
||1992||-||colspan="8"|-||bgcolor="gold"|GY||Uefa||R32||align="center"|-||align="left"| Romancev
|}

Oroszország 
{|class="wikitable" style="text-align: center;"
|-bgcolor="#efefef"
! Szezon
! Osztály
! Helyezés
! M
! GY
! D
! V
! LG
! KG
! P
!Kupa
!colspan=2|Európa
!Házi gólkirály
!Vezetőedző
|-
||1992||rowspan="25"|1.||bgcolor="gold"|1||26||18||7||1||62||19||43||-||colspan="2"|-||align="left"| Radcsenko - 12||align="left"| Romancev
|-
||1993||bgcolor="gold"|1||34||21||11||2||81||18||53||R32||KEK||ED||align="left"| Beszcsasztnih - 18||align="left"| Romancev
|-
||1994||bgcolor="gold"|1||30||21||8||1||73||21||50||bgcolor="gold"|GY||BL||CSM||align="left"| Beszcsasztnih - 10||align="left"| Romancev
|-
||1995||bgcolor="cc9966"|3||30||19||7||5||76||26||63||ED||BL||CSM||align="left"| Smarov - 16||align="left"| Romancev
|-
||1996||bgcolor="gold"|1||35||22||9||4||72||35||75||bgcolor="silver"|D||BL||ND||align="left"| Tyihonov - 16||align="left"| Jarcev
|-
||1997||bgcolor="gold"|1||34||22||7||5||67||30||73||ND||Uefa||R32||align="left"| Kecsinov - 11||align="left"| Romancev
|-
||1998||bgcolor="gold"|1||30||17||8||5||58||27||59||bgcolor="gold"|GY||BL  Uefa||Qual. ED||align="left"| Cimbalar - 10||align="left"| Romancev
|-
||1999||bgcolor="gold"|1||30||22||6||2||75||24||72||R32||BL||CSM||align="left"| Tyihonov - 19||align="left"| Romancev
|-
||2000||bgcolor="gold"|1||30||23||1||6||69||30||70||ED||BL  Uefa||CSM R32||align="left"| Tyitov - 13||align="left"| Romancev
|-
||2001||bgcolor="gold"|1||30||17||9||4||56||30||60||ND||BL||második CSM||align="left"| Tyitov - 11  Robson - 11||align="left"| Romancev
|-
||2002||bgcolor="cc9966"|3||30||16||7||7||49||36||55||R32||BL||CSM||align="left"| Beszcsasztnih - 12||align="left"| Romancev
|-
||2003||10||30||10||6||14||38||48||36||bgcolor="gold"|GY||BL||CSM||align="left"| Pavljucsenko - 10||align="left"| Romancev  Csernisov  Fedotov
|-
||2004||8||30||11||7||12||43||44||40||R32||Uefa Intertoto||R16 ND||align="left"| Pavljucsenko - 10||align="left"| Scala  Starkov
|-
||2005||bgcolor="silver"|2||30||16||8||6||47||26||56||R32||colspan="2"|-||align="left"| Pavljucsenko - 11||align="left"| Starkov
|-
||2006||bgcolor="silver"|2||30||15||13||2||60||36||58||bgcolor="silver"|D||colspan="2"|-||align="left"| Pavljucsenko - 18||align="left"| Starkov  Fedotov
|-
||2007||bgcolor="silver"|2||30||17||8||5||50||30||59||ED||BL  Uefa||CSM R32||align="left"| Pavljucsenko - 14||align="left"| Fedotov  Csercseszov
|-
||2008||8||30||11||11||8||43||39||44||R32||BL  Uefa||Qual. R32||align="left"| Bazsenov - 6  Pavljucsenko - 6  Pavlenko - 6  Welliton - 6||align="left"| Csercseszov  Laudrup
|-
||2009||bgcolor="silver"|2||30||17||4||9||61||33||55||ND||BL  Uefa||Qual. CSM||align="left"| Welliton - 21||align="left"| Laudrup  Karpin
|-
||2010||4||30||13||10||7||43||33||10||R16||BL  UEFA||Qual. GS||align="left"| Welliton – 19||align="left"| Karpin
|-
||2011–12||style="background:silver;"|2||44||21||12||11||68||48||75||R16||EL||Qual||align="left"| Emenike – 13||align="left"| Karpin
|-
||2012–13||4||30||15||6||9||51||39||51||R16||BL||GS||align="left"| Movsziszjan – 13||align="left"| Emery Karpin
|-
||2013–14||6||30||15||5||10||46||36||50||R16||EL||Qual||align="left"| Movsziszjan – 16||align="left"| Karpin Gunyko
|-
||2014–15||6||30||12||8||10||42||42||44||R16||colspan="2"|-||align="left"| Promes – 13||align="left"| Yakın
|-
||2015–16||5||30||15||5||10||48||39||50||R16||colspan="2"|-||align="left"| Promes – 18||align="left"| Alenyicsev
|-
|2016–17|| style="background:gold;"|1||30||22||3||5||46||27||69||R32||EL||Qual||align="left"| Promes – 11||align="left"| Alenyicsev Carrera
|}

Becenév 
A csapatot általában a  piros-fehéreknek hívják, de a Szpartak szurkolói között igen népszerű Mjaszo (Hús) kifejezés. A becenév eredetét a klub örök ellenfelétől a CSZKA Moszkvatól származtatják. Az 1920-as években a Moszkvai Sport Klub-ról többször átnevezték a csapatot. Hívták "Vörös Presznyának" (Moszkva egyik kerülete után), majd később Piscseviki (Élelmiszeresek) lett a neve (az élelmiszeripari szakszervezet után) és végül Promkooperacija (egy élelmiszer-kereskedelmi pontosabban kolhozpiaci együttműködési szervezet után) mielőtt 1935-ben véglegesítették volna a nevét Szpartak Moszkvára.
Ezen időszakokra eredeztethető vissza a szurkolók és a játékosok között is igen népszerű szlogen „Kik vagyunk mi? Mi vagyunk a Hús!” A másik gúnynevük a "Szvinyji" azaz a „Disznók” bár ez utóbbit a csapat szurkolói sértésnek tekintik.
A kolhozpiacokkal való kapcsolat miatt több becenév vagy gúnynév is ragadt a csapatra: 
Torgasi (Szatócsok). A szovjet idők kolhozpiaci árusairól. A torgas szóhoz a korrupt, árdrágító jelentés is kapcsolódott. 
Snurki (Cipőfűzők). A kolhozpiacokon cipészek is dolgoztak és cipőfűzőt árultak.
Mjaszo, Mjasznie (Hús, Húsosok). A húskombinátok termékeit a kolhozpiacok árulták és ez volt a kereskedelem „alja”. A CSZKA szurkolóitól ered az 1976-1977 évekből.
Szvinyji, Szvinarik (Disznók, Disznóól). A disznóhúst mint hústerméket, szintén a CSZKA-szurkolók ragasztották a csapatra a 80-as évek közepén. Más neveik: 
SzpaMeri (Spammerek) – a «Szpartak» Moszkva szóösszevonása és toldalékolása.
Rabi (Rabszolgák). Spartacus után aki a felkelő rabszolgák vezetője volt a Római Birodalomban.

Riválisai 
Jelenleg a Szpartak legnagyobb rivális a CSZKA Moszkva, habár ez a versengés inkább csak az utóbbi 20 évben került előtérbe. A 10 legnagyobb nézettségszámú orosz első osztályú labdarúgó mérkőzésből  10-ből  hétszer,  köztük a 3 legnagyobb nézőszámú meccsek, a Szpartak és a CSZKA egymás ellen vívott csatái voltak. A legnívósabb rangadók a Szpartak Moszkva és a Gyinamo Moszkva között zajlottak a szovjet érában, de a Gyinamo utóbbi idők gyenge teljesítményei miatt ezek a derbik egy kicsit háttérbe szorultak. A Lokomotyiv Moszkva és a Zenyit Szankt-Petyerburg elleni meccsei is majdnem mindig telt házas mérkőzéseket hoznak. Volt még egy nagy riválisa a Dinamo Kijiv. A szovjet időkben nagy csatákat vívtak egymás ellen,  de a Szovjetunió felbomlása óta már csak a nemzetközi kupákban találkozhatnak, ugyanis a Kijev az ukrán bajnokságban míg a Szpartak Moszkva az orosz bajnokságban játszik.

Stadion 
A csapatnak sokáig nem volt saját stadionja, Moszkván belül többször költöztek másik stadionba, egyszer még a Vörös téren is játszottak. 2018-tól az újonnan épült Otkrityije Aréna, a 2018-as labdarúgó-világbajnokság épült új stadion a csapat otthona.

Rasszizmus 
A klub szurkolói között jelen van a rasszizmus, amely különösen a fekete játékosok iránt nyilvánul meg.  A kameruni Jerry-Christian Tchuissét 2003-ban inzultálták a szurkolók, amikor egykori klubja, a Szpartak ellen játszott. Banánt dobtak a pályára és majommakogással jelezték mikor a labdához ért. A klubot megbüntették rasszizmus miatt. 2007-ben a klubot 19 000 dollárra büntették miután a szurkolóik egy transzparenst feszítettek ki a lelátón, melyben az újonnan igazolt brazil Welliton Soares Moraist támadták. A transzparensre a következőt írták: „A 11-es szám Tyihonové! Majom menj haza!”

Játékosok

Jelenlegi keret

Híresebb játékosok 
Luiz Adriano
Ari
Welliton

Vezetőedzők

Jegyzetek

További információk 
 A Szpartak Moszkva hivatalos oldala 

Szpartakmoszkva
1922-ben alapított labdarúgócsapatok
Moszkva sportélete